Сат () — са, 7-я буква эфиопского алфавита геэз, обозначает глухой альвеолярный спирант. В амхарском буквы сат и саут (ሠ) передают один и тот же звук.

 ሰ — сат геэз сэ
 ሱ — сат каэб су
  ሲ  — сат салис си
  ሳ — сат рабы са
  ሴ  — сат хамыс се
  ስ  — сат садыс сы (с)
  ሶ  — сат сабы со

Литература 
 Учебник амхарского языка. Е.П.Завадская. Москва. 2007

Эфиопское письмо